Aliso Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Aliso Creek (Nordpazifik), Fluss im Orange County, Bundesstaat Kalifornien
 Aliso Creek (Cuyama River), Fluss im Santa Barbara County, Bundesstaat Kalifornien

Aliso Creek  steht für:
 Aliso Creek Golf Course, eine Golfanlage im Orange County, Bundesstaat Kalifornien